Austria
 Burgtor – porta cittadina di Graz

 Germania
 Burgtor – porta cittadina di Lubecca
 Burgtor – porta cittadina di Rothenburg ob der Tauber